La palabra alemana Reich (en español 'imperio') puede referirse a:

Entidades 
 Imperio alemán (Reich Alemán):
El Sacro Imperio Romano Germánico 
El Imperio Alemán;
La Alemania Nazi (III Reich).
 Imperio austrohúngaro (Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone)

Personas 
Otto Reich, embajador cubano estadounidense.
Robert Reich, economista estadounidense.
Steve Reich, compositor minimalista estadounidense.
Wilhelm Reich, psicoanalista austriaco-estadounidense.

Otros 
 Cuarto Reich, término neonazi.
 "Das Reich", un periódico de la Alemania nazi.
Reich (municipio), municipio de Renania-Palatinado, Alemania.